Ettore Fieramosca era un capitano di ventura del XVI secolo, protagonista della Disfida di Barletta. A lui sono stati dedicati, tra gli altri:

Film
Ettore Fieramosca, film diretto da Ernesto Maria Pasquali (1909)
Ettore Fieramosca, film diretto da Domenico Gaido e Umberto Paradisi (1915)
Ettore Fieramosca, film diretto da Alessandro Blasetti (1938)

Navi
Ettore Fieramosca – pirofregata di II rango a ruote, varata nel 1850. Appartenente alla Real Marina del Regno delle Due Sicilie fu incorporata nella Regia Marina
Ettore Fieramosca – incrociatore protetto varato nel 1888
Ettore Fieramosca – sommergibile varato nel 1926

Musica 
 Ettore Fieramosca – opera lirica scritta dal compositore italiano Carlo Adolfo Cantù

Romanzi
Ettore Fieramosca (Ettore Fieramosca o la disfida di Barletta), romanzo di Massimo d'Azeglio (1833)